Мультипликация Вьетнама — создание мультипликационных фильмов художниками-мультипликаторами Вьетнама.

История 
В 1958 году два вьетнамских художника  и  были направлены на обучение мультипликации в СССР. Спустя год при их участии в СССР на студии Союзмультфильм был выпущен советско-вьетнамский мультфильм «Скоро будет дождь». Осенью того же, 1959 года в Ханое они вместе с художником Хо Куангом начали создавать на студии Xưởng phim Hoạt họa Việt Nam первый вьетнамский мультфильм — «Справедливое наказание для лисы», выпущенный в 1960 году.

В сентябре 2010 г. вышел первый вьетнамский 3D-мультфильм «История сына Дракона».

Ежегодно во Вьетнаме выпускается более 20-ти мультипликационных фильмов.

Студии 

 Hãng phim hoạt hình Việt Nam
 Xưởng phim hoạt họa thành phố Hồ Chí Minh
 Hãng phim Giải Phóng
 AREKA Studio
 Hãng phim Hà Nội
 Evertoon Animation Studio
 Đại học Hồng Bàng

 Armada TNT Việt Nam
 Biqit Studio
 KimyMedia
 Bamboo Animation
 Colory Animation Studio
 7Bom Animatiton
 Hãng phim Phạm Thùy Nhân

Художники-мультипликаторы 

  — Народный артист Вьетнама
 
 Хо Куанг
  — Народный артист Вьетнама
 Као Тхюи
 Май Лонг — 
 То Хоай — писатель и сценарист, автор сказочных сюжетов
 
 Ву Ким Зунг

 
 Данг Ву Тхао
 Фам Минь Чи
 Нгуен Тхи Фыонг Хоа
 Фам Сонг Донг
 Нгуен Тхай Хунг
 Чан Тхань Вьет
 Фунг Ван Ха
 Хюинь Винь Шон

 Нгуен Као Хоанг
 Майк Нгуен
 Буй Куок Тханг
 Чан Кхань Зуен
 Зоан Тхань
 Доан Чан Ань Туан

Список мультфильмов

1958—1975 

 Скоро будет дождь (1959)
 Справедливое наказание для лисы / Đáng đời thằng Cáo (1960)
 Con một nhà (1961)
 Em bé nông dân và con hổ
 Em bé hái củi và chú Hươu con
 Đêm trăng rằm (1964)
 Bài ca trên vách núi (1967) — первый цветной, реж. Чыонг Куа
 Говорящий дрозд / Con sáo biết nói (1967)
 Những chiếc áo ấm (1968)
 Легенда о Зёнге / Chuyện ông Gióng (1970), реж. 

 Chú đất nung
 Kặm Phạ — Nàng Ngà (1971), реж. Hoàng Sùng
 Sơn Tinh, Thủy Tinh (1972), реж. Чыонг Куа
 Con khỉ lạc loài (1973)
 Lâu đài hạnh phúc (1974)
 Mầm lá xanh (1974)
 Rừng hoa (1974)
 Tôm nhỏ và hải quỳ (1975)

1976—1985 
 Giấc mơ bay (1976)
 Thành phố tùy ý muốn (1979)
 Ау Ко и Лак Лонг Куан / Âu Cơ và Lạc Long Quân (1980) — сценарий , режиссёр Nghiêm Dung, художник-мультипликатор Vũ Hòa
 Ông Trạng thả diều (1981)
 Bước ngoặt (1982)

1986—2000 
 Người thợ chạm tài hoa (1992)
 Ai cũng phải sợ (1983)
 Phép lạ hồi sinh (1994)
 Cất nhà giữa hồ

2001—2010 
 История сына Дракона (2010)
 Chiếc giếng thời gian (2010)

2011—настоящее время 
 The Dragon Knight (2011)
 Khu đầm có cánh (2011)

Примечания

Ссылки 
 Вьетнамское кино — VietNamNews.RU
Hoạt hình Việt Nam : Có lắm người tài ?
 Bước tiến mới cho phim hoạt hình Việt Nam
 Hoạt hình Việt Nam : Thiếu sự phi lý
 Phim hoạt hình 3D Gia Đình Việt Nam : Chập chững đến bao cấp ? (Báo Phụ nữ Việt Nam)
 Phim hoạt hình Việt Nam có tính giáo dục cao : Tìm ở đâu bây giờ ?
 Phim hoạt hình Việt Nam : Bao giờ «bĩ» qua «thái» tới ? — Nhà báo và Công luận // Thứ Bảy, 26-2-2011, 12:30 (AM)
 Hành trình hết ngủ đông của phim hoạt hình Việt — Web Phụ Nữ // 1-6-2011 (11:37)

См. также 
 Кинематограф Вьетнама